Фидо́:
 Фидо (фильм) () — фильм (2006 год).
 Фидо (герой) — главный герой.
 Фидонет — международная некоммерческая компьютерная сеть.
 Фидо (игра) — компьютерная игра.
 Фидо (собака) () — собачья кличка, популярная в США